Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute à San Francisco du 6 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Billie Jean King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1975
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1975
1975 en Californie
Tennis en janvier 1975